Владимир Абашкин:

 Абашкин, Владимир Дмитриевич (род. 1935) — бригадир монтажников, Герой Социалистического Труда.
 Абашкин, Владимир Евгеньевич (род. 1966) — российский предприниматель, муж актрисы Екатерины Гусевой.